Nauvoo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nauvoo (Alabama)
Nauvoo (Illinois)